Das Flusssystem des Mains wird durch die Mittelgebirge gegliedert, die das nördliche Süddeutschland durchziehen.
Östlich der östlich der Reihe aus Haßbergen, Steigerwald und Frankenhöhe (deren nordwestlicher Teil allerdings das Mainbecken insgesamt vom oberen Altmühltal trennt) liegt nördlich der Fränkischen Schweiz das Gebiet des oberen Mains und seiner Quell- und Nebenflüsse und südlich davon das System der Regnitz. Hier ändern sich an zwei Zusammenflüssen beide Flussnamen (Regnitz aus Pegnitz und Rednitz, sowie Rednitz aus Fränkischer Rezat und Schwäbischer Rezat). Hier beginnt auch der längste Fließweg des Mainsystems. Die etwa gegenüber der Regnitz mündende Itz entwässert mit ihren Nebenflüssen einen Teil des Thüringischen Schiefergebirges und den Osten des Grabfelds.

Zwischen den genannten Gebirgen im Osten und Spessart und Odenwald im Westen erstreckt sich ein großes Becken aus niedrigen Hochflächen, in die sich der Main sein Tal gegraben hat, oberhalb der Mainspitze bei Ochsenfurt teilweise breit, bei Volkach mit einem Umlaufberg, von Ochsenfurt bis zum Durchbruch zwischen Spessart und Odenwald kaum breiter als der Fluss. Im Süden dieses Beckens hat sich die Tauber ihr Tal gegraben, die aus dem Taubergrund kommt, einer hochgelegenen flachen Mulde zwischen Frankenhöhe und Hohenloher Hochfläche. Die bedeutendsten Nebenflüsse der Tauber sind die Gollach von der Nordseite der Frankenhöhe und der Brehmbach, der aus demselben Gebiet kommt wie die weiter unten in den Main mündende Erf, dazu die Umpfer aus dem Norden des Baulandes. Die von den Änderungen der Hauptrichtung des Mains gebildeten Dreiecke werden von Querverbindungen, die allerdings flussaufwärts nicht im Tal Anschluss haben, abgeschnitten, der großen Wern im wohlbekannten Maindreieck und dem kleineren Aalbach zwischen Würzburg und Wertheim-Bettingen. Von den bei Gemünden am Main mündenden Flüssen entwässert die Fränkische Saale den Westen des Grabfeldes, die Sinn die Südseite von Rhön und Landrücken.

Westlich des Spessart erweitert sich das Maintal und geht in eine östliche Ausweitung des Oberrheingrabens über, die hier allerdings durch parallel zum Untermain verlaufende Hügelrücken untergliedert wird. Die in Frankfurt-Höchst mündende Nidda sammelt das Wasser aus der nach ihrem Nebenfluss Wetter benannten Wetterau. Zu ihren Nebenflüssen gehört die fast namensgleiche Nidder.

Siehe auch 
 Flusssystem
 Liste der Nebenflüsse des Mains

Einzelnachweise 

!
Geographie (Main)
Main